Локмарья-Плузане () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Брест, кантон Сен-Ренан. Расположена в 18 км к западу от Бреста, на восточном побережье моря Ируаз. 

Население (2019) — 5 092 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам конца XVIII века
 Часовня Святого Себастьяна XVII века
 Остатки форта Тулброш

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 9,4 %
 промышленность — 11,8 %
 строительство — 10,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 32,7 %
 государственные и муниципальные службы — 35,7 %

Уровень безработицы (2018) — 7,3 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Финистер — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 25 710 (Франция в целом — 21 730, департамент Финистер — 21 970).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Локмарья-Плузане с 2001 года занимает Вивьян Годбер (Viviane Godebert). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею правый блок победил в 1-м туре, получив 59,16 % голосов.

Города-побратимы 
  Уэмбери, Великобритания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Коммуны департамента Финистер